Варданаке́рт () — армянский топоним. Может иметь несколько значений:

 Варданакерт — гавар в провинции Пайтакаран Великой Армении.
 Варданакерт — город в одноимённом гаваре провинции Пайтакаран Великой Армении.